Le Pocket WiFi (WIFI de poche, MiFi ou encore Mobile WiFi) est un petit boitier portatif qui crée son propre réseau Wi-Fi sécurisé permettant de connecter plusieurs utilisateurs en même temps. Il dispose d'une connexion internet haut débit grâce à une carte SIM. Le pocket wifi transforme le signal de données mobiles (3G, 4G) en signal WIFI. C'est un mini routeur de poche comme les box internet de salon. Sa taille et son poids plumes sont ses atouts, mais pas les seuls, puisqu'à l’usage ces appareils se révèlent excellents, allant jusqu’à des capacités de téléchargements en illimité en termes de données mobiles cellulaires (selon les offres) aussi rapides que la Fibre. L'avantage du pocket wifi est qu'il peut se connecter presque partout même dans des zones non desservies (campagnes, montagnes) par de l'internet filaire.

Mobile Wi-Fi 
Le service pocket wifi  et .

Le pocket wifi permet d'éviter les coûts de  liés à l'opérateur de l'utilisateur. Grâce au réseau wifi, l'utilisateur ne télécharge plus sur son enveloppe de données personnelles mais sur celle du pocket wifi.

Il existe plusieurs marques de constructeurs, comme Huawei, Alcatel, Netgear et ZTE pour l'Asie.

Toutes ces marques possèdent plusieurs types d'appareil compatibles avec les fréquences mobiles. Certains modèles ne peuvent recevoir que de la 3G et sont donc limités en téléchargement, mais le plus performant permet de télécharger en 4G+.

Modèles 
Des exemples de pocket wifi disponibles sur le marché sont : Alcatel Y800, Netgear Aircard 785 et ZTE GL09P.

Principales caractéristiques/Avantages 
 Vitesse maximum  (pour les modèles compatibles 4G+)
 Format de poche facilitant le transport
 Très facile d'utilisation (on/off)
 Génère son propre réseau Wi-Fi et sécurisé
 Fonctionne quasiment partout 
 De cinq à cent appareils connectés au Wi-Fi en même temps (selon modèles)
 Autonomie de quatre à dix-huit heures en utilisation constante
 Poids de la batterie d'environ  
 Compatible WPS
 Carte microSDHC compatible avec fente
 Fonctionnalité Powerbank (recharge de son téléphone) (selon modèles)

Notes et références

Liens externes 
 Découvrez le pocket wifi, www.pocketwifi.fr .

Téléphone mobile
Wi-Fi